Bruno Engelmeier (1927-1991), joueur de football international autrichien
 Michaela Engelmeier (née en 1960), femme politique allemande